Осиновский — топоним.

 Осиновский — посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Осиновский — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Осиновский — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Осиновский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Осиновский — хутор в Советском районе Ростовской области.
 Осиновский — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Осиновский — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.

Фамилия 
 Осиновский, Евгений (, род. 1986) — министр образования и науки Эстонской Республики с 26 марта 2014 года, депутат Рийгикогу XII созыва (2011—2014)
 Осиновский, Игорь Николаевич (1929—2016) — советский и российский историк и литературовед.
 Осиновский, Николай Иванович (1888—1958) — педиатр, доктор медицинских наук.
 Осиновский, Семён Михайлович (род. 1960) — советский, украинский футболист и тренер, мастер спорта СССР (1990).

См. также 
 Нижнеосиновский
 Русско-Осиновский
 Осиновское
 Осиновское сельское поселение
 Осиновица